Briggs är ett engelskspråkigt för- och efternamn som kan syfta på någon av följande:

Efternamn 
Ansel Briggs, amerikansk politiker
Asa Briggs, brittisk historiker
Barry Briggs, nyzeeländsk speedwayförare
Benjamin Briggs, amerikansk kapten på fartyget Mary Celeste
Charles Briggs, amerikansk präst
Charles James Briggs, brittisk militär
Cyril Briggs, afroamerikansk separatist
David Briggs, amerikansk musikproducent
Frank A. Briggs, amerikansk politiker
Frank O. Briggs, amerikansk politiker
Frank P. Briggs, amerikansk politiker
George N. Briggs, amerikansk politiker
H. Briggs, brittisk tennisspelare
Henry Briggs, engelsk matematiker
Jeff Briggs, amerikansk datorspelsdesigner
Shannon Briggs, amerikansk tungviktsboxare

Förnamn 
Briggs Cunningham, amerikansk racerförare
Evelyn Briggs Baldwin, amerikansk meteorolog och polarforskare

Övrigt 
Briggs (auktor), som auktorsförkortning
Briggs & Stratton, amerikanskt tillverkningsföretag
Hemliga Briggs, brittisk komediserie
Myers-Briggs Type Indicator, personlighetstest
 Briggs (udde), udde i Antarktis